Isar (riu), el tercer riu més llarg de Baviera, a Alemanya, amb 295 km de llargada.
 Isar (Burgos), un municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.